Bildt steht für:
 Het Bildt, niederländische Gemeinde

Bildt ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bildt (* 1949), schwedischer Politiker und Premierminister
 Eva Bildt (1916–1945), deutsche Schauspielerin 
 Gillis Bildt (1820–1894), schwedischer Politiker
 Jan Pieters van der Bildt (1709–1791), friesischer Instrumentenbauer
 Katja Bildt, deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Paul Bildt (1885–1957), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Bilt